Hirschmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nikolaj Hirschmann
 Werner Hirschmann